XXIII. Arsak vagy II. Vonoszész (Kr. e. 10 k. – Kr. u. 54) előbb Atropatene, később Parthia királya 51–54-ig. (52-től fiával I. Volagasesszel).

Krónika
Tacitus ír Arszakészről:

Jegyzetek

Pártus királyok